Кастрен — фамилия.

Известные носители:
 Кастрен, Артур (1866—1946) — государственный и политический деятель Финляндии.
 Кастрен, Роберт (1851—1883) — финский публицист.
 Кастрен, Матиас Александр (1813—1853) — финский филолог, отец Роберта Кастрена.
 Кастрен, Каарло (1860—1938) — государственный и политический деятель Финляндии, премьер-министр в 1919.
 Кастрен, Урхо (1886—1965) — финский государственный и политический деятель, племянник К.Кастрена, премьер-министр в 1944.